Шабла () — община в Болгарии. Входит в состав Добричской области. Население составляет 5695 человек (на 16 июня 2008 года).

Административный центр общины в городе Шабла. Площадь территории общины 325 км², что составляет 0,29 % от территории Болгарии и 6,9 % от территории Добричской области. Община Шабла расположена в северо-восточной части Болгарии (историко-географическая область Южная Добруджа). На востоке общины Шабла побережье Чёрного моря, на западе граничит с общиной Генерал-Тошево, на севере с Румынией, на юге — с общиной Каварна.

Кмет (мэр) общины — Красимир Любенов Крыстев (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 село Божаново
 село Ваклино
 село Горичане
 село Горун
 село Граничар
 село Дуранкулак
 село Езерец
 село Захари-Стояново
 село Крапец
 село Пролез
 село Смин
 село Стаевци
 село Твырдица
 село Тюленово
 село Черноморци
 город Шабла

Достопримечательности 
 Лагуна )
 Шабленский маяк
 Озеро 
 Поселение Дуранкулак-Блатница поздненеолитической культуры Хаманджия (середина VI — первая половина V тыс. до н. э.)

Примечания 

Общины Добричской области